Tot i que les sigles IDE amaguen diverses accepcions, en general ens referim a un tipus de connexió informàtica de transmissió de dades entre components de l'ordinador. Les sigles responen a les paraules angleses Integrated Drive Electronics (IDE), i com hem dit, van ser un estàndard de connexió fins fa ben poc, sent últimament desplaçat pel interfície SATA (Serial ATA).
Connectors
Maquinari